Серена Вилијамс, бранилац титуле, није учествовала на турниру. Каролина Возњацки‎ је први пут освојила турнир. У финалу је савладала Симону Халеп са 7:6(2), 3:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 
Жреб турнира на сајту ausopen.com
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2018.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно